Пещера Никанора — знаменитая древняя пещера на горе Скорпус в Иерусалиме. В соответствии с еврейской традицией, это могила богатого александрийского иудея Никанора, который подарил двери для Второго Храма.

Первый национальный пантеон Израиля 
Планировалось превратить его в национальный пантеон для еврейского народа. После провозглашения государства Израиль национальным пантеоном была объявлена Гора Герцля в западной части города. Пещера находится в Национальном Ботаническом саду Израиля в кампусе Еврейского университета в Иерусалиме на горе Скопус.

Археология 
В 1902 году управляющий поместьем Джона Грея Хилла на горе Скопус обнаружил комплекс пещер с погребениями внутри в полях к северу от своего зимнего дома.

Так как Грей Хилл в тот момент находился за границей, смотритель сообщил об открытии британскому консулу Джону Диксону, у которого дочь Глэдис Диксон занималась археологией на любительском уровне. Глэдис Диксон осмотрела пещеру и обнаружила семь оссуариев. Один из найденных саркофагов был с надписями на двух языках — еврейской и греческой. Оссуарии были извлечены из пещеры смотрителем, но Диксон не имел возможности определить их исходное положение внутри. Позже, вернувшийся к тому времени с раскопок в Тель-Гезере из-за вспышки холеры, в Иерусалим осмотрел и дал заключение относительно подлинности обнаруженной пещеры.

Позднее в «Ежеквартальном бюллетене по исследованию Палестины» были опубликованы две статьи Клермон-Ганно о двуязычных надписях и подробное описание в виде отчёта Глэдис Диксон о найденной гробнице. Грей Хилл передал найденные на его земле артефакты Фонду исследования Палестины, а тот в свою очередь передал его Британскому музею.

Есть две погребальные пещеры, в которые можно попасть из тесаного прямоугольного двора. Архитектурный план пещеры, художественный стиль и находки в ней позволяют датировать пещеру серединой I века нашей эры. Византийская керамика, найденная на дне валов во дворе, и два креста, выгравированные на стене главного зала, показывают, что пещера использовалась до византийского периода.

Погребальная пещера с оссуарием Никанора типична для периода Второго Храма. В нём четыре погребальных зала, в каждом есть несколько погребальных ниш. В проходах между залами скальные углубления указывают на то, что входы были украшены каменными плитами, что является уникальным явлением для этой пещеры. Вторая пещера, состоящая из единственного погребального зала, открывается справа, с восточной стороны двора.

Галерея

Примечания

Ссылки 

  Tomb of Nicanor in the «Jerusalem Botanical Gardens|Hebrew University — Mount Scopus Botanic Garden»

Скопус (гора)
Национальные кладбища
Пещеры Израиля
Археологические объекты в Израиле
Ботанические сады Израиля
Здания и сооружения Иерусалима
Достопримечательности Иерусалима